orki – walenie
 orki albo orkowie – rasa fantasy